Small House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Small House (Macon, Georgia), NRHP-ID 71000266
 Small House (Raleigh, North Carolina), NRHP-ID 94001086